USS Antietam — название двух кораблей ВМС США. Дано в честь сражения при Энтитеме.
 USS Antietam (1864) — парусный шлюп. Спущен на воду в 1864 году. Использовался в качестве плавучего склада.
 USS Antietam (CV-36) — авианосец типа «Эссекс». Спущен на воду в 1944 году, списан в 1963 году.